MDX steht für:
 Acura MDX, ein fünftüriges SUV des japanischen Honda-Luxusablegers Acura
 Middlesex, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Multidimensional Expressions, eine Datenbanksprache für OLAP-Datenbanken
 Flughafen Mercedes, in Mendoza (Argentinien) als IATA-Code
 Mountain Dew MDX Energydrink mit Koffein, nicht mehr erhältlich
 MD Helicopters Explorer, einen Hubschrauber des US-amerikanischen Herstellers MD Helicopters

mdx steht für:
 Dizi (Sprache) (ISO-639-3-Code), omotische Sprache im Südwesten Äthiopiens

Abkürzung